Scipione Maffei (Verona, 1 de junio de 1675 - ibídem, 11 de febrero de 1755) fue un historiador, dramaturgo, filósofo y erudito italiano.

Se formó con los jesuitas de Parma, escogiendo inicialmente la carrera militar, donde sirvió con distinción en el ejército de Baviera. Participó en la  batalla de Donauwörth en 1705, tras la cual retornó a Italia. 

Publicó diversos tratados sobre varias materias, fundamentalmente paleografía, arqueología y diplomática, por ejemplo, Verona illustrata, (Verona, 2 vols., 1732) o Galliae antiquitates, (París, 1733). Bajo el encargo de Víctor Amadeo II de Saboya, reformó la Universidad de Turín. Fundó el Museo Lapidario en Verona. 

Como poeta, escribió diversas composiciones de estilo conceptista, y bastantes piezas teatrales, inspiradas por los autores franceses de la época de Luis XIV, entre las que destaca La fida Ninfa, obra a la que puso música Vivaldi. Maffei es una destacada figura del Settecento italiano, tanto por sus variados intereses científicos y culturales, como por sus ideales reformistas y mercantilistas dentro del catolicismo.

Referencias 

Arqueólogos de Italia del siglo XVIII
Escritores de Italia del siglo XVIII
Militares de Italia del siglo XVIII
Traductores de la Ilíada
Index Librorum Prohibitorum
Nacidos en Verona
Fallecidos en Verona